Das Schönbusch Open 2013 war ein Damen-Tennisturnier in Aschaffenburg. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 7. bis 14. Juli 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Aschaffenburg